Вигинс има више значења:
 Вигинс (Колорадо)
 Вигинс (Мисисипи)